Cuvântul Cub poate avea următoarele semnificații:
cub – figură geometrică
 cub (algebră) sau număr cubic;  rezultatul ridicării unui număr puterea a treia 
cub – mulțime de date organizate

Vezi și
 Cubul (film)